Mutua Madrid Open 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2016 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 30 kwietnia–7 maja 2016 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 771 360 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Hiszpanii